Chużyr – ułus w Buriacji w rejonie zakamieńskim
 Chużyr – wieś w Buriacji w rejonie okińskim
 Chużyr – osiedle typu miejskiego w obwodzie irkuckim w rejonie olchońskim
 Chużyr – stacja kolejowa w Buriacji w rejonie dżydińskim w pobliżu wsi Zarubno